Юй Шаотэ́н (; род. 26 марта 1979) — китайский шахматист, гроссмейстер (2004).

В составе сборной Китая участник 33-й Олимпиады (1998) в Элисте.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая